Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1998 de l'US Open de tennis.

Faits marquants 

 L'Australien Patrick Rafter, vainqueur sortant, conserve son titre en remportant la finale contre son compatriote Mark Philippoussis en quatre sets (6-3, 3-6, 6-2, 6-0). C'est son second et dernier titre du Grand Chelem.
 Le Tchèque Petr Korda, tête de série numéro 4, sort dès le premier tour contre l'Allemand Bernd Karbacher, alors pourtant classé au-delà de la  mondiale.

Parcours

Têtes de série

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs de l'US Open

Liens externes 
  Site officiel
  Profil du tournoi
  Tableau ATP officiel Simples

1998
Tennis aux États-Unis en 1998
US Open Simple messieurs
Tennis en août 1998
Tennis en septembre 1998